Laives – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire
 Laives – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano
 Laives – przystanek kolejowy w Laives, w prowincji Bolzano, w regionie Trydent-Górna Adyga, we Włoszech